Посте́ль (от «постилать»), в устаревшем варианте постеля:

 Постель — всё, что постилается для отдыха и сна: подстилка, тюфяк, матрац, постельное бельё и так далее.
 Постель — то же, что кровать.
 Постель — самая широкая грань кирпича.
 Постель — в окусковании железорудного сырья слой готового агломерата и окатышей, укладываемый на палеты агломерационной или обжиговой машины до загрузки шихты или сырых окатышей с целью защиты колосниковой решётки от пригорания, а также для исключения просыпания мелких частиц и повышения газопроницаемости слоя.
 Постель — в пчеловодстве слой мёртвых пчёл в оставленном роем улье.

Фамилия 
 Постель, Георг Вильгельм (1896—1953) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал-лейтенант. Кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами.
 Постель, Гийом (1510—1581) — французский философ-мистик.
 Постель, Кристиан Генрих (1658—1705) — немецкий поэт и либреттист.
 Постель, Мария Магдалина (1756—1846) — французская монахиня, францисканская терциарка, святая.